Чемпионат мира по самбо 2010 года прошёл в Ташкенте 4-8 ноября.

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт

Женщины

Командный зачёт

Боевое самбо

Ссылки 
 Чемпионат мира по самбо 2010 года. Мужчины. Список призёров
 Чемпионат мира по самбо 2010 года. Женщины. Список призёров
 Чемпионат мира по самбо 2010 года. Мужчины. Командное первенство
 Чемпионат мира по самбо 2010 года. Женщины. Командное первенство

Спорт в Узбекистане в 2010 году
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Ноябрь 2010 года
Чемпионаты мира в Узбекистане
Международные соревнования по самбо в Узбекистане